Го́рди () — английская фамилия.

Фамилия 
Семья Горди
 — афроамериканская семья бизнесменов и руководителей музыкальной индустрии. Родом из Джорджии, росли в Детройте, где большинство братьев и сестёр первого поколения сыграли ключевую роль в международном признании ритм-энд-блюзовой музыки в 1960-х годах. Сортировка по году рождения:
  (1920—2011) — сотрудница «Motown Records», основательница и директор музея этой компании.
  (1922—2014) — бизнесвумен, композитор и сочинительница песен.
  (1927—1999) — бизнесвумен, сочинительница песен и композитор.
 Горди, Берри (род. 1929) — сочинитель песен, кино-, теле- и музыкальный продюсер, основавший звукозаписывающую компанию «Motown Records».
  (род. 1931) — руководитель музыкального издательства, звукозаписывающий артист.
  (род. 1943) — сочинительница песен, звукозаписывающий продюсер, вице-президент «Motown Records».
  (род. 1949) — певица, актриса кино и телевидения.
  (род. 1959) — музыкальный руководитель, главный исполнительный директор нескольких компаний.
 Горди, Кеннеди Уильям (род. 1964) — музыкант, певец и поэт-песенник, более известный под псевдонимом Рокуэлл.
 Росс-Кендрик, Ронда (род. 1971) — певица, сочинительница песен, актриса кино и телевидения, оратор.
  (род. 1975) — рэпер, певец, сочинитель песен, танцор, звукозаписывающий продюсер и диджей, более известный под псевдонимом Redfoo.
 Лоусон, Бьянка (род. 1979) — актриса кино и телевидения.
  (1986) — рэпер, певец, сочинитель песен, звукозаписывающий продюсер, танцор и диджей, более известный под псевдонимом Sky Blu.

Прочие носители фамилии
 Горди, Иван Яковлевич (1853 — после 1925) — русский оперный певец (бас) и вокальный педагог.
  (род. 1979) — американский рестлер.
  (род. 1976) — британская актриса телевидения.
  (1961—2001) — американский рестлер.
 Горди, Эмори (род. 1944) — американский музыкант, сочинитель песен и музыкальный продюсер.

Второе имя
  (1898—1983) — медсестра, волонтёр Корпуса мира в Индии, писательница, мать Джимми Картера.

Прочее 
  — американский фильм 1994 года.

См. также 
 Гордий
 Гордон